Belarus' – nome in russo della Bielorussia
 Belarus' – strada federale russa